ICTR est un sigle pouvant signifier :

Droit 
  (Organisation des Nations unies) : Tribunal pénal international pour le Rwanda, en anglais. L'autre sigle officiel étant : TPIR, en français.